Ordine al merito aeronautico – onorificenza dominicano
 Ordine al merito aeronautico – onorificenza spagnola